A Praha településnév jelentései:

Prága Csehország fővárosának neve cseh nyelven
Gácsprága szlovákiai község szlovák neve a Losonci járásban

Zene
 Praha, zalaegerszegi underground együttes